Ez a szócikk a világon valaha létezett autómárkákat sorolja fel.

Jelenlegi autómárkák

Megszűnt autómárkák 

Autókkal kapcsolatos listák